Une injonction est un ordre, un commandement ; le verbe correspondant est enjoindre.

Pays de common law 
 injonction interlocutoire :  ordre d'un tribunal visant à obliger une personne à faire ou ne pas faire quelque chose en l'attente du jugement final.

En droit français

En droit civil 
 Injonction de faire en droit français :  procédure judiciaire rapide et peu onéreuse qui permet à un créancier de contraindre son débiteur à honorer ses engagements en l’obligeant à exécuter en nature son obligation contractuelle.
 Injonction de payer en procédure civile française :  procédure permettant à un créancier d'obtenir d'un juge un titre exécutoire (une ordonnance d'injonction de payer) afin de recouvrir sa créance. C'est une procédure judiciaire rapide et peu onéreuse qui permet à un créancier de contraindre son débiteur à honorer ses engagements.

En droit pénal 
  Injonction thérapeutique en France :  « oblige les auteurs d'actes de délinquance - mineurs et adultes - à bénéficier de soins, lorsque les faits qu'ils ont commis sont liés à une maladie psychiatrique ou à des troubles de la personnalité ». Les injonctions thérapeutiques sont des peines complémentaires de type injonction judiciaire consistant principalement à obliger un drogué ou un alcoolique à suivre une cure de désintoxication. Il existe néanmoins d'autres injonctions de traitement, visant par exemple les auteurs de violences sexuelles.
 Injonction de soins : obligation de suivi médico-social au long cours. Cette injonction est le plus souvent utilisée contre les délinquants sexuels, afin d’éviter la récidive.

Notes et références 

Lexique juridique
Procédure
Common law